Xhafer Spahiu (1923-199), homme politique albanais ;
 Xhevahir Spahiu (1945-), poète, journaliste et traducteur albanais.